Kostenga peut designer :

Toponymie 
 Kostenga, un village du département et la commune rurale de Dialgaye dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Kostenga, un village du département et la commune rurale de Boudry dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.